Broyes (Marne)
 Broyes (Oise)